Cañete eller Canete kan syfta på:

Personer 
 Manuel Cañete (1822–1891), spansk författare

Geografi

Chile 

 Cañete (kommun i Chile), 
 Cañete, Chile, Región del Biobío, Provincia de Arauco,

Spanien 

 Cañete (kommun i Spanien, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, lat 40,05, long -1,64), 
 Cañete (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Cañete de las Torres (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Cañete de las Torres (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Cañete la Real (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Cañete la Real (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar